Hipocrático, en general, es lo relativo a Hipócrates. Puede referirse más específicamente a:
Juramento Hipocrático
Tratados hipocráticos o Corpus hipocrático
Medicina hipocrática, teoría hipocrática o teoría de los humores
Dedos hipocráticos, hipocratismo digital o acropaquia